Кадис:

 Кадис — город на юго-западе Испании в составе автономного сообщества Андалусия.
 Кадис — самая южная провинция Испании в автономном сообществе Андалусия.
 «Кадис» — испанский футбольный клуб из города одноимённого города в Андалусии.
 Кадис — деревня, административный центр округа Гаррисон, штат Огайо, США.
 Кадис — город, административный центр округа Тригг, штат Кентукки, США.
 Кадис — невключённая территория в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 Кадис — город в округе Генри, штат Индиана, США.
 Кадис, Джондер (род. 1995) — венесуэльский футболист.